Ранчо ел Куерво има више значења:

 Ранчо ел Куерво (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Куерво (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику